Крокои́т ( — шафран), красная хромовая руда — коллекционный минерал класса хроматов, хромат свинца островного строения.

История 
В 1763 году впервые описан М. В. Ломоносовым как красная руда на свинец. Считается первым минералом, открытым в России.

В 1766 году И. Г. Леман назвал его «новый свинцовый минерал» (Nova Minera Plumbi).

В 1778 году Ю. Г. Валлериус описал его как «красный свинцовый минерал» (minera plumbi rubra)

Свойства 

Процентный состав: 69,06 % PbO, 30,94 % CrO. Иногда содержит примеси серебра, цинка. Образуется в зоне окисления свинцовых руд и в низкотемпературных гидротермальных жилах. Кристаллы призматические, столбчатые, игольчатые, реже плотные агрегаты. У кристаллов этого минерала, которые могут достигать 40 см в длину (на месторождении на острове Тасмания), характерный алмазный блеск, тускнеющий на солнечном свету. Крокоит образует отдельные призматические кристаллы, кристаллические сростки и друзы в пустотах, а также рыхлые мелкокристаллические агрегаты, заполняющие мелкие трещины.

Минерал впервые был обнаружен в 1766 году в окрестностях Екатеринбурга (Берёзовский золотой рудник) и описан горным советником Иоганном Готлобом Леманом, получив название «сибирский красный свинец». Крокоисом (впоследствии крокоит) из-за сходства по цвету с шафраном (оранжевой пряностью, получаемой из рылец цветка крокуса) назван французским минералогом Ф. Боданом (; 1787—1850) в 1832 году.

В 1797 году французский химик Луи Воклен выделил из него новый элемент хром.

Месторождения 
Находки крокоита отмечены в России на Урале (Березовское месторождение), в Австралии на острове Тасмания (Дандас), в Бразилии (Конгоньяс-ду-Кампо, штат Минас-Жерайс), во Франции (Нонтрон), в Германии (Саксония), в США (Аризона, Калифорния).

Ему часто сопутствуют другие минералы: пироморфит, церуссит, вульфенит и дундазит.

Применение 
Крокоит не имеет самостоятельного промышленного применения и является спутником свинцовых руд, но благодаря своей редкости и красоте считается ценным коллекционным минералом. Ценится коллекционерами и как первый из открытых в России новых минералов.

См. также 
 Декоративные коллекционные минералы
 Хроматы
 Список минералов

Примечания

Литература 
 Шуман В. Мир камня. Горные породы и минералы. — М.: Мир, 1986. С. 166.
 Вернадский В. И. Об открытии крокоита. (1911) // Труды по истории науки в России. — М.: Наука, 1988. С. 49-55.

Ссылки 

 Крокоит в каталоге минералов
 Крокоит в галерее минералогического музея СПГУ
 Описание крокоита и истории его обнаружения в России
 Крокоит из Берёзовского месторождения (Средний Урал)
 Крокоит на сайте «Всё о геологии»
 Репортаж из крокоитового шурфа (Березовский)

Хроматы (минералы)
Минералы свинца
Минералы хрома